Rogers Cup bzw. Coupe Rogers steht für folgende Tennisturniere:

 WTA Kanada, Damenturnier
 Kanada Masters, Herrenturnier